Ла Гаљинита има више значења:

 Ла Гаљинита, Рељено Санитарио (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гаљинита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику